Juan Jorge de Sajonia (en alemán, Johann Georg von Sachsen;Dresde, 10 de julio de 1869-Altshausen, 24 de noviembre de 1938) era el sexto vástago y el segundo hijo varón del rey Jorge I de Sajonia y de su esposa, la infanta portuguesa María Ana de Braganza, y un hermano menor del último rey del Reino de Sajonia, Federico Augusto III. Juan Jorge era un conocido experto y un ávido coleccionista de arte.

Primeros años 

Juan Jorge era el sexto de ocho hijos y el segundo hijo varón de Jorge I de Sajonia, el penúltimo rey de Sajonia, y de su esposa, la infanta María Ana de Portugal. El príncipe creció en Dresde y recibió un estricta educación católica.

La primera educación de Juan Jorge fue dirigida por tutores privados hasta 1881, cuando inició su formación militar. De 1889 a 1890, junto con su hermano menor, Maximiliano, estudió leyes en Friburgo de Brisgovia. Después de trasladarse a la Universidad de Leipzig, asistió principalmente a conferencias de historia e historia del arte. En 1909, recibió un doctorado honorario de la Universidad de Leipzig.

Matrimonios 
Juan Jorge contrajo matrimonio en primeras nupcias con la duquesa María Isabel de Wurtemberg (tercer vástago y segunda hija del duque Felipe de Wurtemberg y de su esposa, la archiduquesa María Teresa de Austria) el 5 de abril de 1894 en Stuttgart, Wurtemberg. María Isabel murió el 24 de mayo de 1904, a la edad de 32 años, en Dresde.No tuvieron hijos.

Contrajo matrimonio en segundas nupcias con la princesa María Inmaculada de Borbón-Dos Sicilias (cuarto vástago y segunda hija del príncipe Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, conde de Caserta, y su esposa, la princesa María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias) el 30 de octubre de 1906 en Cannes, Francia. La pareja no tuvo hijos.

Juan Jorge tuvo un hijo ilegítimo: Juan Guillermo (1927-1945).

Residencias 

A partir de 1902, Juan Jorge residió en el Palacio de Weesenstein, aproximadamente a 30 km de Dresde, en el municipio de Müglitztal. En 1918, después del fin de la Primera Guerra Mundial y la abdicación de su hermano, Federico Augusto III, Juan Jorge vendió el Palacio de Weesenstein y trasladó su residencia permanente a Friburgo de Brisgovia.

Viajes
El príncipe realizó una gran cantidad de viajes, en los que se dedicó principalmente al desarrollo del patrimonio cultural de los países que visitó y agregó a sus diversas colecciones. Viajó a Rusia varias veces, realizó giras por los países del Mediterráneo, Asia Menor y Oriente. Estaba particularmente interesado en el arte cristiano y las iglesias de los países que visitó.

Colecciones de arte
Sus colecciones fueron Aegyptiaca, incluyendo Uschebtifiguren, cartón de momia y retratos de momias, así como jarrones de terracota, figuras pintadas en negro y rojo de Grecia, y relieves de tumbas de Palmira y textiles coptos, vasos preciosos y arte de la antigüedad. Esculturas coptas, recipientes de incienso, ampollas de Menas, sellos de pan, lámparas, cruces, rituales de plata y bronce de las iglesias ortodoxas y los iconos datan de los períodos antiguo tardío, bizantino y temprano islámico. Creó un extenso archivo de fotos de sus viajes.

El estado de Renania-Palatinado adquirió la colección en 1949/50 y la dejó al Instituto de Historia del Arte de la Universidad de Maguncia. La colección está en préstamo permanente en el Landesmuseum Mainz desde 1981.

Membresías
Hasta 1918, Juan Jorge fue miembro activo de varias asociaciones. Entre otras cosas, fue miembro de la Gorres-Gesellschaft, protector de 1914. Fundó la Sociedad Dante Alemana y hasta 1918 en el club de la antigüedad sajona activo.

Trabajo de escritura
Escribió varios ensayos y fue autor de una biografía de su tío, el rey Alberto I de Sajonia.

Títulos y órdenes

Títulos 

10 de julio de 1869-24 de noviembre de 1938: Su Alteza Real el príncipe Juan Jorge de Sajonia, duque de Sajonia.

Órdenes

Reino de Sajonia 

 Caballero de la Orden de la Corona de Ruda. ()

Extranjeras 

 1891: Caballero gran cruz de la Orden de San Esteban de Hungría. ()
 1898: Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro ()
1908: Caballero del collar de la Orden de Carlos III. ( Reino de España)
Caballero de la Orden del Águila Negra. ()
Caballero de la Orden de San Huberto. ()

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Príncipes de Sajonia
Dresde
Católicos de Alemania
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de la Orden de San Huberto
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Nacidos en Dresde